Schönecker ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schönecker (* 1965), deutscher Philosoph
 Dionys Schönecker (1888–1938), österreichischer Fußballspieler
 Eduard Schönecker (1885–1963), österreichischer Fußballspieler, Leichtathlet, Baumeister und Beamter
 Hanns Schönecker (1928–2005), deutscher Architekt
 Ludwig Schönecker (1905–1988), Jurist und bayerischer Landes- und Kommunalpolitiker
 Toni Schönecker (1893–1979), österreichisch-ungarischer Maler und Grafiker